Соревнования в плавании в эстафете 4×100 метров вольным стилем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 25 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 25 марта в 14:01 по местному времени (UTC+10). Финал проводился в тот же день в 20:30.
Топ-12 финалистов этой гонки получили право на участие в этом событии на Олимпийских играх 2008 года. В мероприятии приняли участие 35 команд.

Медалисты

*—участвовали только в предварительном заплыве

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка
Результаты 

4×100 м, вольный стиль, мужчины